Ein Rolldach bezeichnet

 ein bewegliches Dach auf Rollen
 ein aufrollbares Schiebedach bei Kraftfahrzeugen, siehe Faltdach